CM, Cm o cm puede referirse a:

El centímetro. Símbolo correcto cm; también es posible escribirlo, si fuera en un contexto de todas mayúsculas: CM.
CM, todo en mayúsculas, novecientos en la numeración romana.
El elemento químico curio. Símbolo correcto, exclusivamente Cm.
.cm, Dominio de Nivel Superior geográfico (ccTLD) para Camerún.
CM, un canal de televisión argentino.
 cm, abreviación para el adjetivo “con madre” en lenguaje coloquial.
Congregación de la Misión o Padres Paúles. Sociedad católica de vida apostólica dedicada especialmente a la Caridad y la predicación del Evangelio entre los pobres. Eclesialmente se identifica bajo las siglas de CM.
Módulo de mando y servicio, por sus siglas en inglés CM (Command module).
CM código IATA de Copa Airlines.
Contract manufacturer, una forma de subcontratación.
Responsable de comunidad de internet por sus siglas en inglés CM (Community Manager), auditor de la marqca en los medios sociales.